Иоа́нн Па́вел () — имя римских пап:
* Иоанн Павел I (1912—1978) — римский папа с 26 августа по 28 сентября 1978 года.
 Иоанн Павел II (1920—2005) — римский папа с 1978 по 2005 годы.